Patimuan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Patimuan, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Patimuan, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar